

Боброви — присілок, Даровський район, Кіровська область
 Боброви — присілок, Котельніцький район, Кіровська область

Див. також 
 Перші Боброви